Sodom en Gomorra, twee Bijbelse steden
Gomorra (boek), een Italiaanse misdaadroman uit 2006
Gomorra (film), een Italiaanse misdaadfilm uit 2008, gebaseerd op dat boek
Gomorra (televisieserie), een Italiaanse misdaadserie uit 2014, gebaseerd op het boek